Tsamma-Melone bezeichnet

 Citrullus ecirrhosus 
 Wildformen der Wassermelone (Citrullus lanatus).